Câmpineanu, Cîmpineanu:
 Ion Câmpineanu (1798  1863), unul dintre boierii progresiști din Țara Românească, participant la Revoluția de la 1848
 Ion I. Câmpineanu (1841, București  1888, București), un politician român
 Ioan Sava Câmpineanu (1889, Felsőgezés (Ghijasa de Sus), Sibiu  1921, Arad), locotenent, pilot, pioner al aviației experimentale române

Nume de familie românești